Reutera gracilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Reutera gracilis ingår i släktet Reutera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gracilis